Stora Båtskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Båtskär (Lemland, Åland), 
 Stora Båtskär, Borgå, Nyland,

Se även
Båtskär
Lilla Båtskär

Robotskapade Finlandförgreningar